Caspar Friedrich puede hacer referencia a:

 Caspar Friedrich Wolff, ( 1733 — 1794) uno de los fundadores de la embriología.
 Caspar David Friedrich, (1774 — 1840) pintor paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX.